Вапня́рка () — село, относится к Раздельнянскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 54 человека. Почтовый индекс — 67404. Телефонный код — 4853. Занимает площадь 0,518 км². Код КОАТУУ — 5123983902.

Местный совет 
67410, Одесская обл., Раздельнянский р-н, с. Новоконстантиновка

Ссылки 
 Вапнярка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Раздельнянского района